Okręty US Navy o nazwie USS "President":

 Pierwszy "President" był 44 działową fregatą zwodowaną w 1800 i zajętą przez Wielką Brytanie w 1815, która wcieliła go do służby jako okręt HMS "President".
 Drugi "President" był 12 działowym slupem służącym na jeziorze Champlain. Został zakupiony przez amerykański Departament Wojny i przekazany Marynarce w 1812. Slup został zajęty przez Brytyjczyków w 1814 i wcielony do Royal Navy pod nazwą "Icicle".

President